125-річчя з дня народження фізика О. С. Попова — ювілейна монета СРСР вартістю 1 карбованець, випущена 6 березня 1984 року. Монета присвячена 125-річчю з дня народження Олександра Сергійовича Попова (1859—1906) — видатного російського фізика і електротехніка, винахідника радіо, професора, почесного інженера-електрика.

Історія 

Монета карбувалася на Ленінградському монетному дворі у рамках серії присвяченої великим особистостям, розпочату у 1983 році. У 1988 році було викарбувано спеціальну серію цього рубля для колекціонерів, на гурті таких монет було зроблено напис «1988 • Н», усі інші параметри були без змін.

Опис та характеристики монети

Аверс 
Зображення гербу СРСР. По центру напис-назва країни «СС/СР», проходить через герб. Знизу монета дата випуску: «1984», вище дати позначення номіналу: «1 РУБЛЬ».

Реверс 
Погрудний портрет Олександра Сергійовича Попова, зображений в анфас. Праворуч від портрета по центру дата-роки життя «1859/1906», під портретом напис: «А. С. ПОПОВ».

Гурт 
Гурт гладкий з вдавленим написом-позначенням номіналу: «ОДИН РУБЛЬ», дублюється два рази і розділений двома крапками.

Автори 
 Художник: В. К. Нікітін
 Скульптор: І. С. Комшилов

Вартість монети 

Ціну монети — 1 карбованець встановив Держбанк СРСР у період реалізації монети через його філії. Сьогоднішня вартість (станом на 2014 рік) монети звичайного випуску серед колекціонерів України становить приблизно 70-80 гривень, монети викарбувані з якістю пруф близько 120—150 гривень.

Див. також 
 Пам'ятні та ювілейні монети СРСР
 Радянський карбованець
 Ювілейна монета

Джерела 
 Опис монети на сайті Kladpoisk.ru 

Ювілейні монети СРСР